Silivaș (< ) se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Silivaș (, ), județul Alba
 Silivașu de Câmpie (), reședința comunei cu același nume, județul Bistrița-Năsăud
 Silivaș (), județul Cluj
 Silvaș (), localitate în județul Satu Mare, Transilvania, România

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din maghiară